Гусинський Владислав Володимирович — полковник служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гусинський Володимир Олександрович (* 1952) — бізнесмен, колишній російський медіа-магнат, засновник телекомпанії НТВ, колишній спонсор радіостанції «Ехо Москви».
 Гусинський Тимофій Демидович (1921—2013) — радянський льотчик-винищувач, учасник німецько-радянської війни.

Примітки